Limpach peut se référer à :
 La commune suisse de Limpach dans le canton de Berne
 La section luxembourgeoise de Limpach dans la commune Reckange-sur-Mess

Toponymie